5 miejscowości w Polsce:
 Augustynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Augustynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Augustynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Augustynów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Augustynów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Zobacz też